Minas – località dell'Uruguay
 Minas – comune di Cuba
 Minas – piroscafo italiano
 Minas – album di Milton Nascimento del 1975